Fr:
 Fr — символ химического элемента франция.
 Fr. — в ботанической номенклатуре дополнение таксонов, автор которых Элиас Магнус Фрис.
 .
 .fr — национальный домен верхнего уровня для Франции.
 Fr (а также FR, fr, F или ₣) — символ-сокращение французского франка и других валют, в названии которых присутствует слово «франк».
 FR — протокол канального уровня сетевой модели OSI.